Пахомково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пахомково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Пахомково — деревня в Великолукском районе Псковской области.